Реджинальд Роуз (; 10 декабря 1920, Нью-Йорк — 19 апреля 2002, Норуолк, Коннектикут) — американский прозаик, драматург и сценарист.

Жизнь и творчество 
Р. Роуз в 1938 году окончил городской колледж Нью-Йорка. После этого работал составителем рекламных слоганов. С 1942 по 1946 год служил в американской армии, участник сражений Второй мировой войны, уволился в запас в звании лейтенанта.

С 1951 года Роуз написал сценарии для телевизионных постановок и театральные пьесы. Лауреат американской телевизионной премии «Эмми». Автор сценария к знаменитому кинофильму «12 разгневанных мужчин», поставленному режиссёром Сидни Люметом с актёром Генри Фондой в главной роли.

Избранная фильмография 
  — Crime in the Streets
  — 12 разгневанных мужчин
  — Dino
  — Человек в сети
  — Man of the West
  — Baxter!
  — Дикие гуси
  — Морские волки
  — Чья это жизнь, в конце концов?
  — Кто не рискует — тот не выигрывает
  — Дикие гуси 2
  — 12 разгневанных мужчин
 2007 — 12 (основа сценария)

Примечания

Ссылки 

Участники Второй мировой войны
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США